Förkortningen REE kan betyda:

Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements på engelska).
Red Eléctrica de España, ett företag ansvarig för Spaniens stamnät för el.

Se även
 Ree (namn, ord)